El Condado de Marquette es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Marquette (Míchigan)
 Condado de Marquette (Wisconsin)